Melón se puede referir a:

Plantas 
  El nombre vulgar de Cucumis melo, planta herbácea, y de su fruto.
  El nombre vulgar de otras plantas y sus frutos:
 Amelanchier ovalis
 Bryonia dioica

Otros usos 
 Color melón (color).
 Melón de Tebas, político del siglo IV a. C.
 Melón (Orense), municipio español situado en la provincia de Orense, Galicia.
 Melon (Maniche), 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Maniche.
 Melón (órgano), órgano de los cetáceos.
 Melon (servicio de música online), servicio de música en línea.